Bohuslän — província histórica da Suécia
Condado de Bohus (Suécia) — antigo condado da Suécia ()
Gotemburgo e Bohuslän — antigo condado da Suécia (-)

Linha de Bohus - via férrea que liga Gotemburgo a Strömstad, através da província histórica da Bohuslän

Fortaleza de Bohus - fortaleza em ruínas do , localizada na cidade de Kungälv, em Bohuslän
Museu da Bohuslän – museu regional na cidade de Uddevalla, em Bohuslän

Bohusläningen - jornal diário da cidade sueca de Uddevalla, em Bohuslän

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história